Okręty US Navy o nazwie USS  "Choctaw":
 Pierwszy  był taranowcem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi  był holownikiem. W służbie w latach 1898-1940, przemianowany na USS "Wicomico" w 1918.
 Trzeci  był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1918-19.
 Czwarty USS "Choctaw" (YT-114), ex-"Sampson". Jednostka pomocnicza. W służbie w latach 1926-33.
 Piąty  był holownikiem. W służbie w latach 1943-47.

Choctaw